In der Liste der Baudenkmale in Rostock sind alle Baudenkmale der Hansestadt Rostock aufgelistet.

Einzelheiten zu den Kunstdenkmälern sind in der Liste der Denkmäler, Brunnen und Skulpturen in Rostock zu finden.


Einzeldenkmale

Bewegliche Denkmale

Denkmalbereiche

Ehemalige Denkmale

Quellen und Literatur 

 Denkmalliste der Hansestadt Rostock, Stand 2020 (.pdf; 163 kB)
 Architekturführer DDR, Bezirk Rostock. Verlag für Bauwesen, Berlin 1978.
 Gerhard Lau: Denkmale der Hansestadt Rostock. Teil 2. Außerhalb der historischen Stadtmauern. Redieck & Schade, Rostock 2002.
 Denkmallisten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Denkmalliste der Hansestadt Rostock, (Fassung April 1995, Korrekturfassung vom 21. März 1997),  digitalisiert (.pdf; 934 kB), S. 346–354.
 Gerd Baier, Heinrich Trost: Die Bau- und Kunstdenkmale in der mecklenburgischen Küstenregion. Herausgegeben von der Arbeitsstelle Schwerin des Instituts für Denkmalpflege. Henschel, Berlin 1990, ISBN 3-362-00523-3, S. 380–394.
 Gerd Baier, Hans-Christian Feldmann (Bearb.): Dehio-Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Mecklenburg-Vorpommern. Deutscher Kunstverlag, München / Berlin 2000, ISBN 3-422-03081-6, S. 466 ff.
 Gottfried Kiesow: Wege zur Backsteingotik. 2. Auflage. Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bonn 2007, ISBN 3-936942-34-X.

Weblinks

Belege 

Rostock